.

События 
 Иван II Красный становится Великим князем Московским и Великим князем Владимирским
 Турки переправились через Дарданеллы и захватили городок Галлиполи (Каллиополя). С этого года и до конца XVII века в Европе продолжалась турецкая экспансия.
 Ноябрь — Иоанн V на двух галерах генуэзца Франческо Гаттилузио с отрядом в 2000 человек вошёл в гавань Константинополя. Иоанн Кантакузин отрекся от власти и постригся в монастыре под именем Иоасафа.
 Карл IV Люксембургский короновался в Милане в качестве короля Италии.
 Король Польши Казимир Великий расширил привилегии еврейскому населению.
 Венгерский король Лайош Великий совершил поход на Сербию.
 Завершилось регентство Констанции Сицилийской при её брате короле Сицилии Людовике по прозвищу Дитя.
 Король Кастилии и Леона Педро Жестокий был осаждён в Тордесильясе мятежниками во главе с принцем - бастардом Энрике Трастамара.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1354 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1354 году

История Руси 1354 года в иллюстрациях Лицевого летописного свода

См. также